Старосе́льское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сафоновского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Старое Село.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года.

Главой поселения и Главой администрации является Юшковский Сергей Иванович .

Население

Географические данные 
 Общая площадь: 235,5 км²
 Расположение: северо-восточная часть Сафоновского района
 Граничит:
 на севере — с Холм-Жирковским районом
 на востоке — с Вяземским районом
 на юго-западе — с Зимницким сельским поселением
 на западе — с Богдановщинским сельским поселением
 По территории поселения проходит автомобильная дорога 
 Крупные реки: Вязьма.

Населённые пункты 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Сафоновского района